Rohrsdorf ist der Name folgender Ortschaften:

 Ostrowiec (Dobiegniew) (ehemals Rohrsdorf im Landkreis Friedeberg, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Gmina Dobiegniew
 Parnica (ehemals Rohrsdorf im Landkreis Greiffenhagen, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Banie

Siehe auch:
Röhrsdorf
Rordorf
Rohrdorf